Ez a lap a Pop Pixie című animációs sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad 

Televíziós sorozatok epizódlistái